OPEN CINEMA  — ежегодный конкурсный международный фестиваль короткометражного кино и анимации, проходящий в Санкт-Петербурге, Россия. Каждый год основатели фестиваля Людмила Липейко и Тамара Ларина придумывают, организовывают и воплощают этот уникальный проект. В фестивале принимают участие авторские игровые, документальные, анимационные, экспериментальные фильмы, видеоарт и музыкальное шоу-видео. В рамках фестиваля представлены другие виды современного искусства: музыка, театр, уличные перформансы, интерактивные и выставочные проекты.

История 
В 2004 году фестивальная программа короткометражных фильмов мировых киноклассиков была впервые продемонстрирована в рамках международного арт-фестиваля VERTICAL. После этого, в мае 2005 года проект был приглашен в Дрезден с новой программой редких авторских фильмов молодых питерских режиссёров.
Летом 2005 года фестиваль был впервые проведен на новом месте — пляже Петропавловской крепости, которое стало его постоянной площадкой.
В 2009 году участие в фестивале приняли режиссёры из 27 разных стран мира, прислав на конкурс более 800 работ.

Концепция фестиваля 

Концептуальный стержень OPEN CINEMA — это карнавальный синтез искусств под открытым небом — кино, музыка, театр, интерактивные и выставочные проекты. Развиваясь и соединяясь друг с другом в рамках выбранной темы, они образуют новое единство, создавая возможность для зрительского со-творчества и со-познания.

Отсутствие академизма и строгих правил — главный принцип фестиваля. OPEN CINEMA ориентирован на сохранение и популяризацию режиссёрского взгляда в современном кинематографе, делая авторское кино демократичным и модным явлением.

Учредители и организаторы 

Учредитель и организатор:
АНО "Международный Центр Искусств «БЕРЕГ» (Санкт-Петербург).

Международный Кинофестиваль «OPEN CINEMA» проводится при поддержке:
 Министерства культуры РФ,
 Союза кинематографистов Санкт-Петербурга,
 Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга
 Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Президент фестиваля: Людмила Липейко

Арт-директор фестиваля: Тамара Ларина

Глава отборочной комиссии: Ирина Евтеева

Программа 

Программа фестиваля включает в себя два раздела:

 ЛАБОРАТОРИЯ — конкурсная программа
 ПАНОРАМА 360 — внеконкурсная программа
 OPEN-AIR МАРАФОН — программа под открытым небом

В конкурсную часть фестиваля также входят СПЕЦПРОГРАММЫ:

 ДРУГИЕ БЕРЕГА — географические и метафизические
 БЕЛАЯ ВОРОНА — странные люди
 БЕЗ АНЕСТЕЗИИ — кино без купюр и политкорректности

СПЕЦПРОГРАММЫ формируются из фильмов, не прошедших в основной конкурс, но достойных специального упоминания жюри.
Образовательный и просветительский блок фестиваля включает в себя проведение мастер-классов, круглых столов, конференций, открытых дискуссий, креативных акции среди молодых режиссёров.

Номинации 
Конкурсная программа фестиваля проводится по следующим номинациям:

 Лучший игровой фильм
 Лучший анимационный фильм
 Лучший неигровой фильм
 Лучший экспериментальный фильм / видеоарт / музыкальное видео

Жюри также может назначать специальные награды.

Жюри 
За время существования фестиваля в его жюри в разные годы входили:

 Дмитрий Месхиев (председатель Союза кинематографистов СПб, режиссёр, продюсер)
 Сергей Овчаров (режиссёр, сценарист, профессор СПбГКИТ, заслуженный деятель искусств РФ)
 Виталий Манский (режиссёр документального кино, продюсер, Генеральный продюсер Национальной премии «Лавровая ветвь», Президент Московского фестиваля документального кино «АРТДОКФЕСТ»).
 Ирина Евтеева (кинорежиссёр, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ).
 Константин Лопушанский (кинорежиссёр, профессор СПБГКиТ, заслуженный деятель искусств РФ)
 Андрей Сигле (кинопродюсер, композитор, заслуженный деятель искусств РФ).
 Антон Адасинский (актёр, режиссёр, сценарист, руководитель театра DEREVO (Дрезден, Германия).
 Михаил Трофименков (кинокритик, кандидат искусствоведения, обозреватель издательского дома «КоммерсантЪ»).
 Робин Маллик (директор «FILMFESTDRESDEN» INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL (Дрезден, Германия)
 Дмитрий Лурье  (медиа художник, кинорежиссёр, продюсер кинокомпании DodoFilm Co.)

Официальный приз 
Официальным призом OPEN CINEMA являются песочные часы «Управляй временем!» авторской работы санкт-петербургских художников. Часы рассчитаны на 15 минут — стандартное время короткометражного фильма. Особенность этих часов — наличие регулятора потока песка, что имеет символическое значение для кинематографа: управление временем. Отсюда и название приза.

Приз вручается в четырёх основных номинациях. Кроме того, кинофестиваль награждает призёров необычными дипломами и подарками

Площадки фестиваля 

Главным местом проведения фестиваля является территория Петропавловской крепости: пляж, Инженерный дом, Флажная башня и Бастион. Профессиональная часть проходит на крупнейших киноплощадках города: в киноцентре Дом кино, киноцентре Мираж-Синема и других. Ежегодно фестиваль посещают более 15000 зрителей.

Ссылки 
 арт-центр БЕРЕГ, организатор фестиваля,  
 Официальный сайт фестиваля
 Итоги OPEN CINEMA 2009 в газете Коммерсантъ
 Fontanka.Ru о фестивале
 Раздел фестиваля на сайте afisha.ru

Кинофестивали Санкт-Петербурга
Фестивали короткометражного кино
Фестивали мультипликации
Фестивали, появившиеся в 2004 году